Larisa Neiland e Mark Woodforde erano i detentori del titolo, ma solo Neiland ha partecipato in coppia con John-Laffnie de Jager.

Neiland e de Jager hanno perso in finale 6–3, 6–7 (5–7), 7–5 contro Manon Bollegraf e Rick Leach.

Teste di serie

 Lindsay Davenport /  Grant Connell (secondo turno)
 Lisa Raymond /  Patrick Galbraith (quarti di finale)
 Manon Bollegraf /  Rick Leach (campioni)
 Helena Suková /  Cyril Suk (secondo turno)

 Katrina Adams /  Libor Pimek (primo turno) 
 Caroline Vis /  Byron Talbot (primo turno) 
n/a 
 Kristie Boogert /  Menno Oosting (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Australian Open 1997
ATP Tour 1997